Jools bezeichnet:

 mit Namen:
 Julian Miles Holland bekannt als Jools Holland (* 1958), britischer Pianist, Bandleader und Fernsehmoderator
 Juliette ‚Jools‘ Norton, Ehefrau von Jamie Oliver 

 in den Medien:
 Elly and  Jools, australische Fernsehserie für Kinder
 Jools and  Jim, Titel der LP Empty Glass von Pete Townshend
 The Stolen Jools, ein US-amerikanischer komödiantischer Kurzfilm aus dem Jahr 1931 mit Buster Keaton